Ковешников — славянская фамилия, женская форма Ковешникова.
 Ковешников, Дмитрий Степанович (1918—1998) — советский военачальник, генерал-лейтенант, Герой Советского Союза.
 Ковешников, Фёдор Васильевич (1883—1943) — российский и советский офицер, инженер-конструктор, создатель ручных гранат и запалов к ним.

Ковешникова 
 Ковешникова, Майя Дмитриевна (1926—2013) — русский художник-живописец, заслуженный художник РСФСР, лауреат премии Алтайского края.
 Примечания